Tzahal (Israëlische muziekgroep), een muziekgroep van dienstplchtige Israëlische militairen;
Hebreeuws acroniem voor het Israëlische defensieleger